Круталевич:

 Круталевич, Александр Прохорович (1894-?) — советский белорусский спортсмен, шашечный деятель, математик, преподаватель.
 Круталевич, Борис Прохорович (1900—1928) — советский белорусский спортсмен (русские шашки).
 Круталевич, Вадим Андреевич (1922—2006) — белорусский юрист, социолог, историк, педагог, доктор юридических наук, профессор.